CLEF est un sigle qui peut faire référence :
 au Comité de liaison des étudiants de France ;
 à la Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes 

Sigle de 4 caractères